Firmino - nome proprio di persona italiano maschile
Firmino - romanzo di Sam Savage
Émerson Luiz Firmino - calciatore brasiliano
Roberto Firmino - calciatore brasiliano

Pagine correlate
San Firmino